

Patronyme 

 Gayle Forman (1970-), auteure et journaliste américaine ;
 James Forman (1928-2005), activiste américain impliqué dans le mouvement afro-américain des droits civiques ;
 Miloš Forman (1932–2018), réalisateur et acteur tchèque ;
 Tom Forman (1893-1926), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Ulrich Forman, Polérik Rouvière de son vrai nom, un auteur et compositeur français ;
 Werner Forman, (1921-2010), est un photographe tchèque ;

personnages de fiction
 Eric Forman, Red Forman, Kitty Forman et Laurie Forman, des personnages de fiction de la série télévisée américaine That '70s Show.

Toponyme 

 Forman, ville du Dakota du Nord.